Padergnone – frazione di Rodengo-Saiano in provincia di Brescia 
 Padergnone – ex comune, frazione di Vallelaghi in provincia autonoma di Trento
 Padergnone – frazione di Zanica in provincia di Bergamo